IJzer(II)sulfide
 IJzer(III)sulfide